

Sigle 
 Edizioni Dehoniane Bologna  – casa editrice italiana
 1,2-dibromoetano  – composto chimico

Aziende 
 EDB Business Partner  – azienda norvegese

Codici 
 EDB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Eldebba (Sudan)